Progradation hat folgende Bedeutungen:
 die exponentielle Wachstumsrate beim Beginn der Massenvermehrung einer Tierart, siehe Gradation (Zoologie)
 in der Sedimentologie die seewärts gerichtete Verlagerung eines Sedimentationskörpers, siehe Progradieren